Jonathan Walker puede referirse a:

 Jonny Walker, futbolista estadounidense;
 Johnnie Walker, ciclista australiano; o
 Jon Walker, bajista estadounidense  de rock.
 Jonathan Lloyd Walker, actor británico.